Михаил Александрович Мохнаткин () — российский самбист, чемпион и призёр чемпионатов России по боевому самбо, чемпион и призёр чемпионатов Европы и мира, Заслуженный мастер  спорта России (15 января 2020 года). Боец смешанных единоборств.

Спортивные результаты

Боевое самбо 
 Чемпионат России по боевому самбо 2011 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2012 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2013 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2014 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2015 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2016 — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2017 — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2020 года — ;

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Победа
|align=center|14-5-2
| Винишиус Морейра
|Единогласное решение
|Open FC 15
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-5-2
| Рикардо Прасел
|Единогласное решение
|UAE Warriors UAE Warriors 22
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|12-5-2
| Фабио Сесар Маронхиу
|Техническим нокаутом (удары)
|Leon Warriors Fighting League Stage 1
|
|align=center|1
|align=center|4:06
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-5-2
| Максим Гришин
|Нокаут (удары)
|Professional Fighters League — PFL 6: 2019 Regular Season
|
|align=center|1
|align=center|0:48
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4-2
| Рашид Юсупов
|Единогласное решение
|Professional Fighters League — PFL 3: 2019 Regular Season
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3-2
| Франсимар Баррозу
|Единогласное решение
|RCC 5 Russian Cagefighting Championship
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2-2
| Клебер Раймундо Сильва
|TKO (отказ от продолжения боя)
|RCC 3 Russian Cagefighting Championship 3
|
|align=center|1
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2-2
| Деррик Мехмен
|Единогласное решение
|FNG — Fight Nights Global 75
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2-2
| Сергей Павлович
|Единогласное решение
|FNG — Fight Nights Global 68
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1-2
| Фабио Мальдонадо
|Единогласное решение
|EFN — Fight Nights Global 52
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|8-1-2
| Алексей Кудин
|Ничья
|Fight Nights Global 46 — Mokhnatkin vs. Kudin
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1-1
| Эднальдо Оливейра
|Сдача (Рычаг локтя)
|EFN — Fight Nights Petersburg
|
|align=center|1
|align=center|4:50
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1-1
| Дональд Ньятах Нья
|Сдача (удушение сзади)
|Fight Nights — Sochi
|
|align=center|2
|align=center|4:30
|Сочи, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|6-1-1
| Иржи Прохазка
|Ничья
|Fight Nights — Battle of Moscow 18
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Евгений Гурьянов
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 17
|
|align=center|1
|align=center|1:03
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Павел Третьяков
|Технический нокаут (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 16
|
|align=center|1
|align=center|1:42
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Валентейн Оверем
|Сдача (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 14
|
|align=center|1
|align=center|4:45
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Николай Алексиев
|Сдача (удушение сзади)
|League S-70 — Plotforma 4th
|
|align=center|3
|align=center|3:38
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Игорь Слюсарчук
|Сдача (удушение сзади)
|Global Fight Club — GFC Challenge
|
|align=center|1
|align=center|3:03
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Артур Астахов
|Единогласное решение
|Lion’s Fights 1 — The Beginning
|
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Мурад Чачанов
|Сдача (удушение сзади)
|Мемориал маршала Говорова
|
|align=center|1
|align=center|1:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы мира по самбо
Чемпионы Европы по самбо
Бойцы смешанных единоборств России